Avondale kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Canada
Avondale (Newfoundland en Labrador), plaats op Newfoundland
Avondale (rivier), rivier op Newfoundland
Avondale (Hants County), plaats in Nova Scotia
Avondale (Pictou County), plaats in Nova Scotia

Verenigde Staten
Avondale (Arizona)
Avondale (Colorado)
Avondale (Louisiana)
Avondale (Missouri)
Avondale (Pennsylvania)
Avondale Estates, Georgia

Avondale kan daarnaast verwijzen naar:
Avondale Shipyard, een scheepswerf in de Amerikaanse stad New Orleans